Getgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Getgrund, Korpo, Åboland, 
 Getgrund, Nagu, Åboland,

Se även
Getgrundet
Getgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar